Украинската бежанска криза от 2022 г. е най-голямата бежанска криза в Европа след края на Втората световна война. Тя започва на 24 февруари 2022 г. с нахлуването на Русия в Украйна. Според официалните данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците към края на юни 2022 г. 5 493 437 бягащи от войната в Украйна са пристигнали в Европа. 3 574 485 от тях са потърсили временна закрила или друга форма на защита в държавата, в която са се установили. 8 402 336 души са напуснали Украйна, а 3 097 412 са влезли в държавата за същия период.

Източници

Външни препратки 
Помощ от ЕС за Украйна: Информация за хора, бягащи от войната в Украйна

Единен информационен портал на МС на Република България за хора, засегнати от войната в Украйна

Руско-украинска война
Бежанци в България
Бежанци
Миграция на населението